Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du 12 au .

Amy Frazier remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Corina Morariu et Kimberly Po.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1999
Japon
Sport au Japon en 1999
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1999